Robotron, een merknaam
Robotron: 2084, een arcadespel uit 1982
Robotron (DDR), een fabrikant van computers en randapparatuur uit Dresden, die van 1969 tot 1990 bestond